Филипп Руиг (31 марта 1676 — 4 июня 1749) — немецко-литовский лютеранский священник из Восточной Пруссии. Наиболее известен как  и . Учился в 1692-95 годах в Кёнигсбергском университете. Был ранним специалистом по литовскому языку и внёс вклад в его изучение.

В 1727 перевёл на литовский язык Новый Завет, а восемь лет спустя — всю Библию.

Работы 
 1745: «Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften»
 1747: «Littauisch-Deutschen und Deutsch-Littauischen Lexicon»

Примечания